Godoy Cruz puede referirse a:

Personas 
Domingo Godoy Cruz (1847-1916), abogado y político chileno.
Tomás Godoy Cruz (1791-1852), político argentino, gobernador de la provincia de Mendoza entre 1820 y 1822.

Lugares 
Departamento Godoy Cruz, departamento de la provincia de Mendoza, Argentina.
Godoy Cruz, ciudad argentina de la provincia de Mendoza.
Villa Godoy Cruz, localidad argentina en el partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires.

Miscelánea 
Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, club argentino de fútbol.